FC NSA Sofia () ist ein bulgarischer Fußballverein aus der Hauptstadt Sofia.

Geschichte 

Er wurde von Studenten der Nationalen Sport-Akademie gebildet, die so bekannte Fußballer wie Georgi Asparuchow, Christo Stoitschkow, Christo Bonew, Plamen Markow oder Krassimir Balakow hervorgebracht hat. Von 1942 bis 1952 hieß sie, von König Boris III. gegründet, „Hochschule für Körperkultur“, danach wurde sie umbenannt in „Hochschule für Körperkultur Georgi Dimitrow“ und 1990 in Nationale Sport-Akademie (NSA) Wassil Lewski.

Die Herren wurden 1994/1995 Letzter der Liga C. Seit der Saison 2002/03 spielen sie in der Gruppe „A“ der Stadt Sofia.

Die Frauenfußball-Mannschaft des FC NSA Sofia ist fünfzehnmaliger bulgarischer Meister und außerdem dreizehnfacher Pokalsieger. In der Women’s Champions League schieden die Damen jeweils in der Qualifikationsrunde aus, im Wettbewerb 2010/11 knapp als Gruppenzweiter hinter Brøndby IF.

Die Hauptfarben des Vereins sind Hellblau und Weiß. Seine Spiele trägt der Verein im 1.000 Zuschauer fassenden Stadion NSA aus.

Erfolge 
 4. in der nationalen „B“-Liga – 1953
 1. Platz in der „B“-Liga – 1962
 Runde der letzten 16 im Cup der Sowjetischen Armee – 1973/74
 Runde der letzten 32 im Bulgarischen Fußballpokal – 1990/91
 Mehrmals bulgarischer Schülermeister
 Mehrere Landesmeisterschaften im Frauenfußball

Frauenfußball 
Die Frauenfußballmannschaft des Vereins gehört zu den erfolgreichsten ihres Landes. Sie gewannen bisher 15 nationale Meisterschaften und dreizehn Mal den nationalen Pokal. In ihren Reihen spielen viele A-Nationalspielerinnen.

Erfolge 
 Meister Bulgarien (15):  1990, 1991, 2005–2018
 Pokalsiege Bulgarien (13):  1992, 1994, 1997, 2001, 2004, 2007–2010, 2012, 2013, 2014, 2015

Europapokalbilanz 

 Gesamtbilanz: 41 Spiele, 16 Siege, 3 Unentschieden, 22 Niederlagen, 63:94 Tore (Tordifferenz −31)
 2008/09: Der FC Iveria Khashuri zog seine Mannschaft vor Turnierbeginn zurück.

Weblinks 
 Offizielle Website der NSA (englisch, bulgarisch)
 Die Frauenmannschaft auf UEFA.com

Einzelnachweise 

Sofia FC NSA
Sofia FC NSA
Sport (Sofia)